Монк () — фамилия.

Известные носители:
 Монк, Гарри (род. 1979) — английский футболист, защитник «Суонси Сити».
 Монк, Дебра (род. 1949) — американская актриса, певица и сценарист.
 Монк, Джеймс Генри (1784—1856) — британский теолог и филолог-классик.
 Монк, Джордж, герцог Альбемарль (1608—1670) — английский полководец и адмирал, архитектор Реставрации королевской власти в Англии в 1660.
 Монк, Кристофер, 2-й герцог Альбемарль (1653—1688) — английский военный деятель и политик, депутат палаты общин.
 Монк, Малик (род. 1998) — американский баскетболист.
 Монк, Мередит (род. 1942) — американский композитор, певица, режиссёр театра и кино.
 Монк, Сайрус (род. 1996) — австралийский шоссейный велогонщик. 
 Монк, Софи (род. 1979) — австралийская поп-певица, актриса и модель. 
 Монк, Телониус (1917—1982) — выдающийся джазовый пианист и композитор, наиболее известен как один из родоначальников бибопа.
 Монк, Чарльз, 4-й виконт Монк (1819—1894) — британский политик ирландского происхождения, первый генерал-губернатор Канады с 1 июля 1867 по 2 февраля 1869.
  (1779—1867) — британский политик.
 Монк, Уильям (1863—1937) — английский художник, офортист и гравёр.

Прочее 
 Виконт Монк — аристократический титул в пэрстве Ирландии.
 Детектив Монк — детективный сериал, созданный Энди Брэкманом с Тони Шалубом в главной роли.
 Эдриан Монк — персонаж телесериала «Детектив Монк»